Claude Aubry (1935-2003), journaliste dans la presse féminine, entre en 1972 à l'hebdomadaire Le Point où elle imagine et dirige les pages « Guide » qui couvrent l'actualité dans les domaines les plus variés, de la consommation à la culture via les innovations de la mode et de la technologie.

Critique littéraire, elle est ensuite rédacteur en chef adjoint des services culturels. Elle est décédée en 2003.

Elle a écrit plusieurs ouvrages, dont L'Art d'être grand-mère avec Claire Laroche, L'Art d'être grand-père avec Eugène Collilieux, Dites-moi tu, tous aux Éditions Horay.

Notes et références

Liens externes 
 

Journaliste française du XXe siècle
Collaborateur du Point
Naissance en février 1935
Décès en novembre 2003
Décès à 68 ans